Hinterland steht für:
 Hinterland, Raumbegriff der Humangeographie
 Hinterland (Roman) von Feridun Zaimoglu (2009)
 Hinterland (Album) des Rappers Casper (2013)
 Hinterland (Magazin), Vierteljahreszeitschrift des Bayerischen Flüchtlingsrats 
 Hinterland, Originaltitel der walisischen TV-Serie Inspector Mathias – Mord in Wales
 Hinterland (1998), Originaltitel L’Arrière pays, französischer Film von Jacques Nolot 
 Hinterland (2021), Spielfilm von Stefan Ruzowitzky 
 Auf schmalen Pfaden ins Hinterland, Originaltitel Oku no Hosomichi, japanischer Reisebericht von Matsuo Bashō (1702) 

Regionen:
 Bezirk Hinterland, Untereinheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden
 Dalmatinisches Hinterland, submediterrane Binnenlandschaft, Kroatien
 Hessisches Hinterland, historische Region in Mittelhessen
 Luzerner Hinterland im Nordwesten des Kantons Luzern
 Sonneberger Hinterland im Westen des Landkreises Sonneberg, Thüringen

 Hinterländer steht für:
 Hinterländer Platt, oberhessischer Dialekt
 Hinterländer Anzeiger, Tageszeitung im Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Hinterländer Schweiz, Felslandschaft des Gladenbacher Berglandes
 Hinterländer Trachten, aus dem Gebiet des Hessischen Hinterlandes

Siehe auch:
 Hinterland Jazz Orchestra (ab 2008)
 Hinterland-Verhältnis (technische Chemie)
 Hinterlandbahn (Begriffsklärung)
 Hinterlandkreis (Kreis Biedenkopf)
 Hinterlandswald (im Rheingau)